Линхай:
 Линхай — городской уезд городского округа Цзиньчжоу провинции Ляонин, КНР.
 Линхай — вид хижины.